Mnišská hora může být:

 Mnišská hora (České středohoří) – hora u Bořetína nedaleko České Lípy
 Mnišská hora (Salcburk), německy Mönchsberg – hora v rakouském Salcburku, na níž stojí pevnost Hohensalzburg
 Mnišská hora – dřívější název Mniší hory v Brně-Bystrci